Roșiori se poate referi la:

 Localități din România
 Roșiorii de Vede - oraș din județul Teleorman
 Roșiori - localitate din județul Bacău, reședința comunei cu același nume
 Roșiori - localitate din județul Bihor, reședința comunei cu același nume
 Roșiori - localitate din județul Botoșani
 Roșiori - localitate din județul Brăila, reședința comunei cu același nume
 Roșiori - localitate din județul Ialomița, reședința comunei cu același nume
 Roșiori - localitate din județul Mehedinți
 Roșiori - localitate din județul Mureș
 Roșiori - localitate din județul Neamț
 Roșiori - localitate din județul Satu Mare
 Roșiori - localitate din județul Suceava
 Roșiori - localitate din județul Vaslui

 Alte semnificații
 Roșiori - Corp de elită al cavaleriei în armata română

Vezi și
Roșu (dezambiguizare)
Roșia (dezambiguizare)
Roșioara (dezambiguizare)